Филип Джуричич (; 30 января 1992, Обреновац, Югославия) — сербский футболист, полузащитник клуба «Сампдория» и сборной Сербии.

Карьера 
Джуричич будучи воспитанником белградской «Црвена Звезды» в 2007 году перешёл в молодёжную команду греческого «Олимпиакоса».

13 марта 2009 года Филип подписал контракт с «Херенвеном». К новой команде он присоединился в январе 2010 года. Джуричич дебютировал за «Херенвен» 20 февраля против «Валвейка» и отдал голевую передачу в первом же своём матче.

В феврале 2013 года Джуричич перешёл в «Бенфику» за 8 миллионов евро. Успел выиграть с командой чемпионат и Кубок Португалии. 23 июля 2014 года Джуричич отправился в аренду сроком на один год в «Майнц 05».

В феврале 2015 года Филип Джуричич перебрался в английский «Саутгемптон».

В январе 2016 бельгийский «Андерлехт» арендовал футболиста до конца сезона. Летом 2016 года перешёл в итальянский чемпионат, но не смог закрепиться в составе «Сампдории» из Генуи и через два года покинул клуб.

1 июля 2018 года в качестве свободного агента перешёл в «Сассуоло». 30 сентября забил свой первый гол в ворота «Милана».

Достижения 
 «Бенфика»
 Чемпион Португалии: 2014
 Обладатель кубка Португалии: 2014
 Обладатель кубка португальской лиги: 2014

Примечания 

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки ФК «Раднички» Обреновац
Игроки ФК «Херенвен»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Майнц 05»
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Беневенто»
Игроки ФК «Сассуоло»